«Shouldn't a Told You That» — альбом гурту «Dixie Chicks», випущений 1993 року.

Список пісень
Whistles and Bells —3:01
I'm Falling Again —3:25
Shouldn't a Told You That —3:05
Desire —3:30
There Goes My Dream —3:32
One Heart Away —3:35
The Thrill Is in the Chase —3:09
I Wasn't Looking for You —3:28
I've Only Got Myself to Blame —3:22
Planet of Love —5:00
 включає прихований трек "Boo Hoo"

Посилання

Альбоми Dixie Chicks
Англомовні музичні альбоми